Устав Социјалистичке Републике Црне Горе може бити:

 Устав Социјалистичке Републике Црне Горе (1963)
 Устав Социјалистичке Републике Црне Горе (1974)

Види још
 Устав Црне Горе
 Устав Републике Црне Горе
 Социјалистичка Република Црна Гора